El Hispano Suiza Carmen es un gran turismo eléctrico de edición limitada del fabricante español Hispano-Suiza, relanzada por los bisnietos herederos del fundador de la empresa. Se espera que se produzcan en total 19 unidades del Carmen entre 2019 y 2021 y a un coste aproximado de 1,5 millones de euros por unidad. El nombre Carmen hace referencia a Carmen Mateu, la nieta del fundador de la compañía. El Carmen ha sido diseñado utilizando como inspiración las líneas del clásico Hispano-Suiza H6-C Dubonnet Xenia. Los responsables de la marca aseguran que se producirán más modelos a partir de este, durante el próximo quinquenio.

Tren motriz 
La propulsión del Carmen se basa en un conjunto de baterías en forma de T dispuestas bajo el suelo, que alimentan dos motores eléctricos situados en la ruedas traseras, que erogan un total de 1019 cv de potencia en conjunto

Carmen Mateu, su musa 
El renacer de la marca Hispano Suiza lleva el nombre de “Carmen”, una elección que no es fruto de una casualidad o el azar, sino todo lo contrario, es un nombre que encarna perfectamente lo que representa la compañía y su producto. Carmen Mateu Quintana nació el 21 de febrero de 1936 en Barcelona, era hija de Miguel Mateu i Pla, quien entre otras muchas otras labores fue alcalde de Barcelona, presidente de La Caixa y embajador de Paris. Miguel, a su vez, era hijo de Damián Mateu, empresario de éxito, que en 1904 fundó Hispano Suiza junto a Marc Birkigt. 

Carmen vivió el final de la primera era de Hispano Suiza, una marca a la que guardaba un gran cariño y que revolucionó la incipiente industria del automóvil en nuestro país, construyendo más de 12.000 automóviles de lujo entre 1904 y 1946. La familia también poseía desde 1923 el Castillo de Peralada (Peralada, Girona), una imponente construcción del siglo XIV, antiguo centro del condado de Perelada y hoy sede del Grup Peralada, que capitanea la familia Suqué Mateu. Rodeado por inmensos jardines de casi 77.000 metros cuadrados, diseñados por el arquitecto François Duvilliers, y flanqueado por dos torres del siglo XIV, en su interior se encuentra almacenada una majestuosa colección de libros, cerámicas y obras de arte.

La figura de Carmen sigue muy presente en la nueva etapa de Hispano Suiza. Ella y su marido se encargaron de transmitir a sus tres hijos - Miguel, Isabel y Javier - los valores de la familia. Al igual que Carmen quiso convertir a Peralada en una referencia musical, con la representación de las mejores obras y la actuación de los mejores artistas, hoy es Hispano Suiza quien eleva el lujo, las prestaciones y la excelencia a un nivel superior, con el objetivo de volver a emocionar a los grandes amantes del automóvil.

Carmen Mateu, al igual que el resto de la familia, mantuvo el incesante deseo de devolver a la vida Hispano Suiza. Fue presidenta de la compañía entre 1972 – tras la muerte de su padre, Miquel Mateu i Pla – y el año 2000, cuando cedió la presidencia a su hijo, Miguel Suqué Mateu, quien capitanea en la actualidad la empresa. Casi dos décadas más tarde, nació una nueva Hispano Suiza para revolucionar la industria del automóvil, adaptada a las nuevas tecnologías y con los vehículos más avanzados del mundo.

“El nombre de Carmen es un homenaje a nuestra madre. Cuando debatíamos qué nombre poner al vehículo, surgió la idea de que fuese Carmen y a la familia nos encantó. Ella siempre me decía que quería ver de nuevo un Hispano Suiza por las calles, y estoy seguro de que ahora estará orgullosa de ello. La firma que se encuentra en la parte trasera del vehículo es su firma original” (Miguel Suqué Mateu, presidente de Hispano Suiza e hijo de Carmen Mateu)

En marzo de 2019 se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra el nuevo vehículo con el que la marca regresó a la vida: Carmen, un hiperdeportivo eléctrico de 1.019 CV de potencia con diseño atemporal y que se ha diseñado, desarrollado y fabricado en Barcelona, del que solo se producirán 19 unidades. Cinco de ellas serán en su versión más extrema, llamada Carmen Boulogne, que eleva su potencia hasta los 1.114 CV. Se trata de un digno homenaje a la figura de una mujer que puso todo su empeño en mantener en lo más alto el legado de la familia, con elegancia y honor, y que cumplió el sueño de compartir su pasión con el resto del mundo.

Véase también 
 Automóvil eléctrico
 Anexo:Automóviles eléctricos

Referencias 

Carmen
Automóviles eléctricos
Modelos de automóviles de España
Modelos de cupés
Modelos de automóviles de los años 2010